Příroda má více významů:

 příroda – hmotný svět (fysis)

přenesený smysl
 krajina – vybraná část zemského povrchu s typickou kombinací přírodních a kulturních prvků a charakteristickou scenérií
 přírodní krajina – ta část hmotného světa, která není výsledkem lidské činnosti — v protikladu k tomu, co je vytvořeno člověkem a je tedy umělé
 životní prostředí – systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci.

časopisy
 Příroda (časopis) – český populárně-naučný časopis o živém světě
 Naše příroda – český časopis
 Naší přírodou – zaniklý český časopis Českého svazu ochránců přírody

Externí odkazy